Orange steht für:
 Orange (Frucht), auch Apfelsine, Zitrusfrucht
 Orange (Farbe), Farbe

Orange ist der Name folgender geographischer Objekte:

Verwaltungseinheiten, Städte:
 Orange (New South Wales), Stadt in Australien
 Kanton Orange, Département Vaucluse, Frankreich
 Orange (Vaucluse), Stadt in Frankreich
 Orange County – einige Verwaltungseinheiten
 Orange (Connecticut), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Orange (Kalifornien), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Orange (New Jersey), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Orange (Texas), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Orange (Vermont), Town in den Vereinigten Staaten
 Orange (Town, Wisconsin), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin, Vereinigte Staaten 

sonstige Orte:
 Orange (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (New Hampshire), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Orange, englischer Name für einen Fluss in Südafrika, siehe Oranje (Fluss)

historisch und kirchlich:
 Fürstentum Orange, historisches Fürstentum um die Stadt Orange, Frankreich
 Bistum Orange, katholisches Bistum in Frankreich
 Bistum Orange in California, katholisches Bistum in Kalifornien

sowie:
 Orange Lake – mehrere Seen 

Orange ist der Name folgender Personen:
 Jason Orange (* 1970), britischer Sänger
 Joseph Orange (* 1941), amerikanischer Jazzmusiker

Orange, weitere Eigennamen:
 Titularbistum Orange, Titularbistum in Frankreich
 Orange (Unternehmen), französisches Telekommunikationsunternehmen
 Orange (Mobilfunk), ehemalige Mobilfunk-Tochtergesellschaft von Orange
 Orange Austria, ehemalige österreichische Tochtergesellschaft von Orange
 Orange Schweiz, ehemalige schweizerische Tochtergesellschaft von Orange, siehe Salt Mobile
 Orange 94.0, Radiosender in Wien
 Orange (Mario-Pavone-Album), Jazzalbum von Mario Pavone (2003)
 Orange (Radiosendung), Radiosendung des Bayerischen Rundfunks
 Orange Music Electronic Company, britischer Hersteller von Verstärkern für E-Gitarren und E-Bass
 Orange (Band), deutsche Percussionband
 Orange (Manga), ein japanischer Comic und dessen Adaptionen

Siehe auch:
 L’Orange
 Oranje
 Orange-Est, Orange-Ouest